Monobryozoon är ett släkte av mossdjur. Monobryozoon ingår i familjen Monobryozoontidae. 

Monobryozoon är enda släktet i familjen Monobryozoontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Monobryozoon